Ausztria
 Kirchberg am Walde település Alsó-Ausztriában, a Gmündi járásban
 Kirchberg am Wechsel település Alsó-Ausztriában, a Neunkircheni járásban
 Kirchberg an der Pielach település Alsó-Ausztriában, a Sankt Pölten-Land járásban
 Kirchberg in Tirol település Tirolban, a Kitzbüheli járásban

 Franciaország
 Kirchberg (Haut-Rhin) település Haut-Rhin megyében

 Luxemburg
 Kirchberg (Luxemburg) Luxembourg főváros része

 Németország
 Kirchberg an der Iller település Baden-Württembergben
 Kirchberg an der Jagst település Baden-Württembergben
 Kirchberg an der Murr település Baden-Württembergben
 Kirchberg im Wald település Szászországban.
 Kirchberg (Rajna-vidék-Pfalz) település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
 Kirchberg (Bajorország) település Bajorországban
 Kirchberg (Szászország) település Szászországban